Festa mobile (A Moveable Feast) – libro di Ernest Hemingway del 1964
 A Moveable Feast – album dei Fairport Convention del 1974